Seròs kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Seròs (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Lleida, 
 Seròs (kommun), Katalonien, Província de Lleida, 

Robotskapade Spanienförgreningar